Das rote Zimmer steht für:

 Das rote Zimmer (Roman), Roman von August Strindberg (1879)
 Das rote Zimmer (1977), Originaltitel La stanza del vescovo, italienischer Spielfilm von Dino Risi
 Das rote Zimmer (2010), deutscher Spielfilm von Rudolf Thome